

Лоренс-Парк Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсільванія
 Лоренс-Парк — переписна місцевість, штат Пенсильванія